St.-Elisabeth-Kirche oder Elisabethkirche bzw. St. Elisabeth ist der Name zahlreicher Kirchen, die nach einer Person namens Elisabeth benannt sind. Meist ist Elisabeth von Thüringen die Namensgeberin, manchmal auch die biblische Elisabet ofer eine Fürstin dieses Namens. Neben der ersten und größten Elisabethkirche in Marburg, der Wirkungs- und Sterbestätte Elisabeths von Thüringen, gibt es sie in folgenden Orten:

Deutschland

A – K 
 Aachen: St. Elisabeth (Aachen) und Elisabethkapelle (Aachen)
 Adelzhausen: St. Elisabeth (Adelzhausen)
 Affing, 
 Ortsteil Aulzhausen: St. Laurentius und Elisabeth (Aulzhausen)
 St. Elisabeth (Miedering)
 Alsleben: St. Elisabeth (Alsleben)
 Andechs: Klosterkirche Andechs
 Aschaffenburg: Kapuzinerkirche St. Elisabeth (Aschaffenburg)
 Augsburg, Stadtteil Lechhausen: St. Elisabeth (Augsburg-Lechhausen)
 Bad Kissingen:
 Garitz: St. Elisabeth (Garitz)
 Reiterswiesen: Elisabethkapelle (Reiterswiesen)
 Bad Schwalbach: St. Elisabeth (Bad Schwalbach)
 Ballenstedt: St. Elisabeth (Ballenstedt)
 Bamberg, St. Elisabeth, vormals St. Bartholomäus.
 Baunatal, Ortsteil Hertingshausen: Elisabethkirche (Hertingshausen)
 Benolpe: St. Elisabeth (Benolpe)
 Berlin:
 Mitte: St. Elisabeth (Berlin-Mitte)
 Schöneberg: St. Elisabeth (Berlin-Schöneberg)
 Biedenkopf: Kath. Kirche St. Elisabeth
 Blaibach: St. Elisabeth (Blaibach)
 Bonn: St. Elisabeth (Bonn)
 Brandenburg an der Havel: St. Elisabeth (Brandenburg an der Havel)
 Burgheim, Ortsteil Dezenacker: Pfarrkirche St. Elisabeth (Dezenacker)
 Damp: St. Elisabeth (Damp)
 Darmstadt: St. Elisabeth (Darmstadt)
 Düsseldorf:
 Reisholz: St. Elisabeth (Düsseldorf-Reisholz)
 Stadtmitte: St. Elisabeth (Düsseldorf-Stadtmitte)
 Eisenach: St. Elisabeth (Eisenach)
 Ellersleben: St. Elisabeth (Ellersleben)
 Ellingen: St. Elisabeth (Ellingen)
 Erfurt, Ortsteil Stedten: St. Elisabeth (Stedten an der Gera)
 Eschwege: St. Elisabeth (Eschwege)
 Eslohe, Ortsteil Reiste: St. Elisabeth (Reiste)
 Essen:
 Frohnhausen: St. Elisabeth (Essen-Frohnhausen)
 Schonnebeck: St. Elisabeth (Essen-Schonnebeck)
 Eßleben: St. Elisabeth (Eßleben)
 Faulbach: Alte Pfarrkirche St. Elisabeth (Faulbach)
 Frankfurt am Main: St. Elisabeth (Bockenheim)
 Freiburg im Breisgau: 
 Brühl: St. Konrad und Elisabeth (Freiburg im Breisgau)
 Brühl: St. Elisabeth (Freiburg im Breisgau)
 Gardelegen, Ortsteil Mieste: St. Elisabeth (Mieste)
 Gera: St. Elisabeth (Gera)
 Grafhorst: Elisabethkirche (Grafhorst)
 Grünstadt, Stadtteil Asselheim: St.-Elisabeth-Kapelle (Asselheim)
 Hagen: St. Elisabeth (Hagen)
 Halle/Saale: 
 Beesen: St. Elisabeth (Beesen)
 Südliche Innenstadt: Propsteikirche St. Franziskus und St. Elisabeth (Halle)
 Hamburg:
 Elisabethkirche (Hamburg-Eidelstedt)
 St. Elisabeth (Hamburg-Harvestehude)
 Hameln: St. Elisabeth (Hameln)
 Hanau: St. Elisabeth (Hanau)
 Hann. Münden: St. Elisabeth (Hann. Münden)
 Heideland, Ortsteil Lindau: Elisabethkirche (Lindau (Heideland))
 Herne: St. Elisabeth (Herne)
 Hildesheim: St. Elisabeth (Hildesheim)
 Hohenberg: St.-Elisabeth-Kirche
 Hude (Oldenburg): St. Elisabeth (Hude)
 Kassel: 
 Elisabethkirche (Kassel)
 St. Elisabeth (Kassel)
 Kirchhain: St. Elisabeth (Kirchhain)
 Kirkel, Ortsteil Limbach: Elisabethkirche (Limbach (Kirkel))
 Koblenz: St. Elisabeth (Koblenz)
 Köln:
 Höhenberg: St. Elisabeth (Köln)
 Mülheim: St. Elisabeth (Köln-Mülheim)
 Königs Wusterhausen: St. Elisabeth (Königs Wusterhausen)

L – Z 
 Langenhagen: ev.-luth. St.-Elisabeth-Kirche (Langenhagen), Kirchenbau von Conrad Wilhelm Hase
 Letzendorf: St. Elisabeth (Letzendorf)
 Ludwigsstadt: St. Elisabeth (Steinbach an der Haide)
 Lütterz: St. Vitus und St. Elisabeth (Lütterz)
 Mannheim: St. Elisabeth (Mannheim)
 Marburg:
 Elisabethkirche (Marburg)
 St. Michael und St. Elisabeth (Schröck)
 Möckern, Ortsteil Zeddenick: Dorfkirche Zeddenick
 München:
 St. Elisabeth (München), Mathildenstraße
 Herzogspitalkirche St. Elisabeth, Herzogspitalstraße
 St. Elisabeth (München-Haidhausen), Breisacher Straße 
 Münster (Westfalen): St. Elisabeth (Münster)
 Naumburg (Saale), Stadtteil Roßbach: St. Elisabeth (Roßbach)
 Niederklein: St. Blasius und St. Elisabeth (Niederklein)
 Nürnberg: St. Elisabeth (Nürnberg)
 Leverkusen, Stadtteil Opladen: St. Elisabeth (Opladen)
 Osnabrück: St. Elisabeth (Osnabrück)
 Planegg: St. Elisabeth (Planegg)
 Reinstädt, Ortsteil Geunitz: St. Elisabeth (Geunitz)
 Rheine: St. Elisabeth (Rheine)
 Riegelsberg, Ortsteil Hilschbach: St. Elisabeth (Riegelsberg)
 Rimbach (Odenwald): frühere Synagoge Rimbach (Odenwald)
 Rockhausen: St. Elisabeth
 Röhrig: St. Elisabeth
 Rotenburg an der Fulda: St. Elisabeth und Marien (Rotenburg an der Fulda)
 Saarbrücken: 
 Kommende St. Elisabeth
 Altenkessel: St. Elisabeth (Altenkessel)
 St. Johann: St. Elisabeth (Saarbrücken-St. Johann)
 Sachsenhagen: Elisabethkirche (Sachsenhagen)
 Salzatal, Ortsteil Zappendorf: St. Elisabeth (Zappendorf)
 Salzgitter, Stadtteil Lebenstedt: St. Elisabeth (Salzgitter) (profaniert)
 Sankt Goar: Katholische Kirche St. Goar und St. Elisabeth
 Spitalkirche St. Elisabeth (Scheßlitz)
 Sengenthal: Filialkirche St. Elisabeth (Sengenthal)
 Sondershausen: St. Elisabeth (Sondershausen)
 Spangenberg: Hospitalkapelle St. Elisabeth
 Stuttgart: St. Elisabeth (Stuttgart)
 Tangerhütte: St. Elisabeth (Tangerhütte)
 Tangermünde: St.-Elisabeth-Kapelle (Tangermünde)
 Trimberg: St. Elisabeth (Trimberg)
 Urnshausen: Elisabethkirche (Urnshausen)
 Wangerland-Westrum: St.-Elisabeth-Kirche (Westrum)
 Warburg, Stadtteil Rimbeck: St. Elisabeth (Rimbeck)
 Wendeburg: St. Elisabeth (Wendeburg)
 Wertheim: St. Elisabeth (Bestenheid)
 Wiesbaden: St. Elisabeth (Wiesbaden)
 Wolfsburg: St. Elisabeth (Wolfsburg) (profaniert)
 Wülfingerode: St. Elisabeth (Wülfingerode)
 Würzburg, Stadtteil Zellerau: St. Elisabeth (Würzburg)

Niederlande 
 Grave: St. Elisabeth (Grave)

Österreich 
 St. Elisabeth (Hirtenberg), Niederösterreich
 Elisabeth (Hochschneeberg) in Niederösterreich
 Elisabethkirche (Mistelbach) in Niederösterreich
 Pfarrkirche Salzburg-St. Elisabeth, auch Europäische Friedenskirche St. Elisabeth, im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt
 Elisabethkirche (Graz), Steiermark
 Elisabeth- oder Knappenkirche in Oberzeiring, Steiermark
 Wiedener Elisabethkirche im 4. Wiener Gemeindebezirk Wieden
 Sisi-Kapelle im 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling (Sievering)
 Pfarrkirche Bruckhaufen St. Elisabeth im 21. Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf

Polen 
 Elisabethkirche (Breslau)
 Elisabethkirche (Cieszyn)
 Elisabethkirche (Klutschau)

Russland 
 Kloster der Heiligen Elisabeth (Slawsk)

Schweiz 
 St. Elisabeth (Basel)
 Elisabethenkapelle Inselspital, Bern
 St. Elisabeth (Kilchberg ZH)

Slowakei 

 Dom der heiligen Elisabeth in Košice
 St. Elisabeth (Bratislava)

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)